Il doppio del Legg Mason Tennis Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Olivier Delaître e Jeff Tarango erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Grant Connell e Scott Davis hanno battuto in finale 7–6, 3–6, 6–3 Doug Flach e Chris Woodruff.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (quarti di finale)

 Paul Kilderry /  Patrick Rafter (semifinali) 
 Kent Kinnear /  Dave Randall (secondo turno) 
 Rick Leach /  Matt Lucena (primo turno) 
 Grant Connell /  Scott Davis (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 1996
ATP Tour 1996